Менезес — фамилия. Известные носители:
 Менезес, Антонио (род. 1957) — бразильский виолончелист.
 Менезес, Глория (род. 1934) — бразильская актриса.
 Менезес, Луис Мая (1897—?) — бразильский футболист начала XX века.
 Менезес, Луис Антонио (род. 1962) — тренер сборной Бразилии по футболу в 2010—2012 годах.
 Менезес Сантана, Алекс (или Алекс Сантана) (род. 1995) — бразильский футболист, полузащитник.
 Менезес, Сара (род. 1990) — бразильская дзюдоистка, олимпийская чемпионка 2012 года.
 Менезес, Жан Шарль де (1978—2005) — молодой человек, погибший в инциденте в лондонском метро 22 июля 2005 года.
 Менезес Мело, Пауло Виктор де (род. 1993) — бразильский футболист.

См. также 
 Менезеш
 Менесес